Барятіно () — назва населених пунктів у Росії.

Барятіно — село в Барятінському районі.
 Барятіно — село в Мещовському районі.
 Барятіно — село в Таруському районі.
 Барятіно — село в Дзержинському районі.

Барятіно — село в Данковському районі.
 Барятіно — село в Лев-Толстовському районі.

Барятіно — село в Пильнинському районі.